Wüstemark è il nome delle seguenti località:
 Wüstemark – frazione del comune tedesco di Rabenstein/Fläming
 Wüstemark – frazione della città tedesca di Wittenberg